Misisipi o Misisipí, puede referirse a:

 Misisipi: uno de los estados que componen los Estados Unidos de América.
 Río Misisipi: un importante río de América del Norte, que atraviesa varios estados norteamericanos y desemboca en el golfo de México.
 El Territorio de Misisipi, un territorio histórico organizado de los Estados Unidos.
 El condado de Misisipi, en el estado de Arkansas.
 El condado de Misisipi, en el estado de Misuri.
 USS Mississippi, nombre de varios buques de la armada estadounidense.